Boris Kuzněcov ( Борис Кузнецов) je jméno a příjmení více osob:

 Boris Kuzněcov (atlet) (* 1947) – sovětský atlet
 Boris Kuzněcov (boxer) (1947–2006) – sovětský boxer
 Boris Kuzněcov (fotbalista, 1928) (1928–1999) – sovětský fotbalista
 Boris Kuzněcov (fotbalista, 1957) – sovětský a ruský fotbalista
 Boris Kuzněcov (historik) (1903–1984) – sovětský historik a filosof